Серда може да се отнася за:
 Илдефонс Серда (1815-1876), каталонски инженер
 Педро Агире Серда (1879-1941), чилийски политик